Garneren kan verwijzen naar:

het versieren van een gerecht, zie garnering
het versieren van kleding
het opmaken van een sieraad
het aanbrengen van oortjes en tuiten (bijvoorbeeld bij aardewerk)
het bedekken ter beveiliging van de lading (met name op schepen)